Хвосте́нко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Хвостенко, Алексей Львович (1940—2004) — русский поэт-авангардист, драматург и автор песен, художник.
 Хвостенко, Василий Вениаминович (1896—1960) — российский и советский художник.
 Хвостенко, Оксана Юрьевна (род. 1977) — украинская биатлонистка.
 Хвостенко-Хвостов, Александр Вениаминович (1895—1967) — российский и украинский советский художник-авангардист.

См. также 
 Хвостов